Coll del Teixó: collada entre els termes municipal de Rabós, de la comarca de l'Alt Empordà i comunal de Banyuls de la Marenda, de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord
 Coll del Teixó: collada entre els termes municipal de la Jonquera, de la comarca de l'Alt Empordà i comunal de Morellàs i les Illes, a l'antic terme de Riunoguers, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.